Super liga Srbije 2019/2020 (znana jako Linglong Tire SuperLiga ze względów sponsorskich)
była 14. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Serbii. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 19 lipca 2019 do 20 czerwca 2020 rozegrały 30 kolejek meczów. 
W związku z pandemię COVID-19 rywalizację w serbskiej Superlidze przerwano 15 marca 2020 po rozegraniu 26 kolejce. 
Wznowienie rozgrywek nastąpiło dopiero 30 maja 2020. 
28 maja 2020 Zarząd Związku Piłki Nożnej Serbii podjął decyzję zakończyć sezon po rundzie zasadniczej bez spadków, play-offów oraz poszerzyć Superligę w przyszłym sezonie do 20 zespołów.
Crvena zvezda zdobyła trzeci tytuł z rzędu, a 6. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Super liga Srbije 2019/2020 - rsssf
 Super liga Srbije 2019/2020 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FSS – Słoweński Związek Piłki Nożnej

Zobacz też 
 Prva liga Srbije (2019/20) – rozgrywki na drugim poziomie ligowym
 Srpska Liga (2019/20) – rozgrywki na trzecim poziomie ligowym

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii
2019 w Serbii
2020 w Serbii